Snowpiercer (film), een Zuid-Koreaanse sciencefictionfilm uit 2013 geregisseerd door Bong Joon-ho
Snowpiercer (televisieserie), een Amerikaanse post-apocalyptische dramaserie uit 2020